Серге́й Леони́дович Омелья́нович (; 13 августа 1977; Кадиевка, Луганская область, УССР, СССР — 21 июля 2015; Лоб, Бельгия) — украинский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Бронзовый призёр юношеского (до 16 лет) чемпионата Европы 1994 года.

Игровая карьера 
Родился в Стаханове. Футболом начинал заниматься в местной ДЮСШ. Первые тренеры – Владимир Марченко и Александр Михайлович Музыка. Далее обучался в луганском спортинтернате (тренер – Сергей Николаевич Горковенко). В 1989 году в составе сборной Луганской области принимал участие в турнире в Сент-Этьене, где познакомился с будущим игроком донецкого «Шахтёра» Геннадием Зубовым, с которым дружил в течение всей дальнейшей жизни. В 1994 году ребята в составе юношеской сборной Украины получили «бронзу» на чемпионате Европы среди 16-летних. В том же году Сергей начал привлекаться к матчам «Зари-МАЛС», выступавшей в высшей украинской лиге, однако провёл в составе луганчан всего 5 поединков, после чего отправился в Бельгию, где заключил соглашение с «Шарлеруа».

Карьера Омельяновича в бельгийском клубе развивалась не очень стремительно, и регулярно появляться в основном составе он начал только на четвёртый год пребывания в команде. Тогда же на него обратил внимание и тренерский штаб молодёжной сборной Украины. Там Омельянович провёл лишь 1 поединок, после чего форму сборной больше не надевал.

В 2001 году, после семи сезонов в «Шарлеруа», уперешёл в ряды «Вестерло», в составе которого дебютировал в Кубке УЕФА, где бельгийцы по сумме двух матчей уступили немецкой «Герте». Этот сезон стал для Омельяновича не только последним в «Вестерло», но и последним в Бельгии на высшем уровне. Впоследствии он в течение трёх сезонов защищал цвета «Вербрудеринг Гел», где забил 10 мячей в 46 играх, а в 2005 году перебрался в финский «Алльянсси», в составе которого снова попробовал свои силы в еврокубках.

В 2006 году снова вернулся в Бельгию, где в течение пяти сезонов выступал за клубы низших лиг. Безуспешно пытался устроиться в «Этникос Астерас», выступавшем в греческой Футбольной лиге 2. После завершения активных выступлений работал детским тренером.

Умер 21 июля 2015 в собственном доме в коммуне Лоб (провинция Эно), где его и нашла девушка, с которой Омельянович жил. По предварительной информации СМИ, причиной его смерти могла стать алкогольная интоксикация, однако по свидетельству друзей и родных Омельяновича, он не употреблял спиртного и не курил.

16 сентября 2016 года в Монсо-сюр-Самбре состоялся матч памяти Сергея Омельяновича. В нём приняли участие ветераны клуба «Шарлеруа» , , Мустафа Дуай,  и другие.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Вестерло»
Игроки ФК «Гел»
Игроки ФК «Альянсси»
Игроки ФК «Тюбиз»
Игроки ФК «Ронсе»
Игроки ФК «Льеж»
Игроки ФК «Ла-Лувьер»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)